Cona kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cona, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Cona, Ferrara, ortsdel, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Cona, Chieti, ort, Provincia di Chieti,

Kina

 Cona – ett härad, se Tsona

Robotskapade Italienförgreningar